

Patronyme 
 Crisjan Van der Westhuizen (1976-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 JC van der Westhuizen (1905-2003), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Joost van der Westhuizen (1971-2017), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Louis van der Westhuizen (1995), joueur de rugby à XV namibien ;
  (1984-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Minki van der Westhuizen (1984-), mannequin et animatrice de télévision sud-africaine ;
 Peter van der Westhuizen (1984-), athlète sud-africain ;
 Ponie van der Westhuizen (1909-1995), joueur de rugby à XV sud-africain.

Homonymie de patronyme
Patronyme sud-africain